Globosphaeria är ett släkte av lavar. Globosphaeria ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Globosphaeria